Александр Николаевич Головко:
* Головко, Александр Николаевич (род. 1972) — украинский пловец-паралимпиец.
 Головко, Александр Николаевич (род. 1972) — украинский учёный в сфере обработки металлов давлением. Академик АН ВШ Украины.
 Головко, Александр Николаевич (род. 1973) — украинский футболист.